Eagle Mountain – góra w stanie Minnesota, USA.

Miejscowości w USA:
 Eagle Mountain – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Eagle Mountain – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Utah